Paratelmatobius är ett släkte av groddjur. Paratelmatobius ingår i familjen tandpaddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandpaddor
Paratelmatobius